Il Campionato mondiale di calcio Under-20 2011, 18ª edizione del torneo, è organizzato dalla Colombia. Le partite sono state disputate nelle città di Bogotà, Medellín, Cali (nel paese di Palmira), Barranquilla, Cartagena de Indias, Manizales, Pereira e Armenia. Si è svolto dal 29 luglio al 20 agosto 2011.

Squadre qualificate

Stadi

Sorteggio 
Il sorteggio si è svolto il 27 aprile 2011 a Cartagena (Colombia).

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Confronto terze classificate

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Premi

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2011
2011
Competizioni sportive in Colombia